Yatta ist
 Yatta (Hebron), eine Stadt im Westjordanland im Bezirk Hebron
 Yatta (Ausruf); Ein Begriff der Netzkultur und ein Song